Индијан Ривер има више значења:
 Округ Индијан Ривер (Флорида)
 Индијан Ривер (Мичиген)